Iswaeon är ett släkte av dagsländor. Iswaeon ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ådagsländor
Iswaeon